Agrella o Rumex acetosa, planta de la família de les poligonàcies i del gènere Rumex
 Agrella, nom vernacle per a qualsevol planta del gènere Oxalis
 Agrella borda (Rumex bucephalophorus), espècie de la família de les poligonàcies 
 Agrella de fulla rodona (Rumex scutatus) és una planta amb flor de la família Polygonaceae
 Agrella de galàpet (Rumex patientia), planta vivaç de port herbaci 
 Agrella de mar (Rumex maritimus), herbàcia anual que habita en zones molt humides, com bancs inundats que creix pel vessant nord de l'Europa Central i les àrees circumpolars 
 Agrella graminera (Rumex acetosella), planta de la família de les poligonàcies